Mužská čtyřhra Astana Open 2022 probíhala v první polovině října 2022. Do deblové soutěže nursultanského tenisového turnaje hraného na tvrdém povrchu v hale nastoupilo šestnáct párů. Obhájcem titulu byl mexicko-argentický pár Santiago González a Andrés Molteni, jehož členové nestartovali společně. González nastoupil s polským deblistou Łukaszem Kubotem. Na úvod však podlehli Pützovi s Venusem. Spoluhráčem Molteniho se stal Argentinec Francisco Cerúndolo, s nímž rovněž v prvním kole dohrál na raketách Krawietze a Miese.

Vítězi se stali druzí nasazení Chorvati Nikola Mektić a Mate Pavić, kteří ve finále za 66 minut zdolali francouzskou dvojici Adrian Mannarino a Fabrice Martin po dvousetovém průběhu 6–4 a 6–2. Oba šampioni si do žebříčku ATP připsali 500 bodů a získali čtrnáctou společnou trofej. Čtyřicátým šestým vyhraným zápasem v probíhající sezóně vybojovali čtvrtý titul. Mektić na okruhu ATP Tour vybojoval dvacátý druhý deblový titul a pro Paviće to bylo třicáté druhé takové turnajové vítězství. Mannarino odehrál první deblové finále v této úrovni tenisu.

Nasazení párů

Pavouk

Odkazy

Reference

Externí odkazy 

Astana Open
ATP Tour 2022